

Sigle 
Neutral Access Point – punto di interscambio per Internet Service Provider
Normaal Amsterdams Peil – livello normale di Amsterdam, riferimento per l'altitudine nei Paesi Bassi
Nuclei Armati Proletari – organizzazione terroristica italiana
Nutrition Assistance for Puerto Rico – programma di assistenza nutrizionale alla popolazione portoricana
National Allocation Plan – schema di emission trading
Numero di Avviamento Postale – NAP, codice postale usato in Svizzera

Codici 
 NAP – codice aeroportuale IATA dell'Aeroporto di Napoli-Capodichino di Napoli (Italia)
 NAP – codice identificativo del DME di Napoli/Capodichibno, radioassistenza per la navigazione aerea

 nap – codice ISO 639-2 alpha-3 della lingua napoletana

Musica 
 NAP (New African Poets) – gruppo hip hop francese

Altri progetti